Bruno Aprea (1941) – direttore d'orchestra e pianista italiano
 Eusebio Poncela Aprea (1947) – attore spagnolo
 Giuseppe Aprea (1876-1946) – pittore italiano
 Tito Aprea (1904-1989) – musicista e compositore italiano
 Valentina Aprea (1956) – politica italiana
 Valerio Aprea (1968) – attore italiano